Ruimen (vee), het op grote schaal doden van landbouwdieren, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een dierziekte
 het leeghalen van graven op een begraafplaats waarbij de beenderen worden herbegraven in een knekelput

Zie ook 
 Laadruim
 Ruimer, een stuk gereedschap in de metaalbewerking om te ruimen, een verspanende bewerking 
 Wind (meteorologie) voor ruimende wind, d.i. het draaien van de wind met de klok mee